Борови́к-Рома́нов — фамилия; имеет женскую форму Боровик-Романова. Известные носители:
 Боровик-Романов, Виктор-Андрей Станиславович (1920—1997) — российский советский учёный-физик.
 Боровик-Романова, Татьяна Фёдоровна (1896—1981) — советский физик, химик, биохимик, специалист в области спектроскопии.